Нарко́з:
 Наркоз — общее обезболивание, состояние искусственного сна.
 Наркоз (фильм) — фильм американского режиссёра Джоби Харольда.